Caspian steht für:
 Hanna Caspian (* 1964), deutsche Schriftstellerin

 Caspian (Band), amerikanische Post-Rock-Band

 Caspian (Michigan), Kleinstadt in Michigan, USA

 Caspian Airlines, iranische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Kaspier
 Kaspisches Meer
 Kaspisches Kleinpferd
 Prinz Kaspian von Narnia